Масленниково — название населённых пунктов в России:

 Масленниково — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Масленниково — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Масленниково — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Масленниково — деревня в Енисейском районе Красноярского края.
 Масленниково — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Масленниково — посёлок в Хворостянском районе Самарской области.
 Масленниково — деревня в Ржевском районе Тверской области.